Castilléjar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castilléjar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Castilléjar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar